Die Saison 2013/14 der Mittelrheinliga war die 58. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Die erste Begegnung fand am 23. August 2013 statt.

Für die Spielzeit 2013/14 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2012/13:
 SV Bergisch Gladbach 09
 die verbleibenden Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2012/13:
 Alemannia Aachen II
 VfL Alfter
 Viktoria Arnoldsweiler
 Hilal Bergheim
 SC Brühl 06/45
 SC Germania Erftstadt-Lechenich
 TSC Euskirchen
 Borussia Freialdenhoven
 FC Hennef 05
 Sportfreunde Troisdorf 05
 FC Wegberg-Beeck
 TSV Germania Windeck
 die Meister der beiden Staffeln der Landesliga Mittelrhein 2012/13:
 Staffel 1: Bonner SC
 Staffel 2: SV Nierfeld
 der nach der „Quotientenregelung“ bessere Tabellenzweite der beiden Staffeln der Landesliga Mittelrhein 2012/13:
 SSV Merten

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Quelle:

Einzelnachweise 

2013
Mittelrheinliga 2013/14